Kloster Maria-Hilf werden die folgenden Klöster genannt:

das ehemalige Kloster Maria-Hilf in Bonn, im Jahr 2001 aufgelöst
das Kloster Heidenfeld
das Kloster Schwarzenberg
das Kloster Dernbach (Bistum Limburg)
das Kapuzinerinnenkloster auf dem Gubel (Schweiz)